granicznik – w geodezji materialne oznaczenie granicy działki
 granicznik (łac. Lobaria) – rodzaj grzybów z rodziny granicznikowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 1 podstawowa
 Granicznik – część miasta Kosów Lacki
 Granicznik – część miasta Lublin
 Granicznik – osada wsi Świerki w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Granicznik – część wsi Klimkówka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Granicznik – część wsi Kicznia w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Granicznik – przysiółek wsi Bodzanowice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Granicznik – część wsi Bażanówka w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zarszyn
 Granicznik – część wsi Wola Baranowska w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Granicznik – część wsi Donimierz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Granicznik – przysiółek wsi Świnna w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Świnna
 Granicznik – część wsi Pęczyny w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce 
 Granicznik – część kolonii Wiązownica-Kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów 
 Granicznik – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo

Szczyty w Polsce 
 Granicznik – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, 801 m n.p.m.
 Granicznik – wzniesienie w Sudetach Zachodnich, w Górach Izerskich, 870 m n.p.m.

Cieki w Polsce 
 Granicznik – potok, dopływ Binczarówki
 Granicznik – potok, dopływ Dunajca (Jeziora Czchowskiego)
 Granicznik – potok, dopływ Kaczej, w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn
 Granicznik – potok, dopływ Potoku Knurowskiego
 Granicznik – potok, dopływ Siedlisk

Inne 
 Granicznik był także dawną nazwą folwarku Granecznik w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan